Варсі () — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Парма
 Варсі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма